Морахан, Морахэн () — фамилия.

Известные носители 
  (1929—2017) — британский режиссёр, лауреат Премии Лоренса Оливье за лучшую режиссуру (1984) и премии «Эмми» за лучший мини-сериал (1985), отец Хэтти и Энди Морахан.
 Морахан, Хэтти (Хэрриет Джейн Морахан; р. 1978) — британская актриса, лауреат премии Лондонского общества критиков (2012), дочь Кристофера Морахана, сестра Энди Морахана.
  (Эндрю Дуглас Морахан; р. 1958) — британский режиссёр, клипмейкер, лауреат MTV Video Music Awards за лучшую режиссуру (1988), сын Кристофера Морахана, брат Хэтти Морахан.

См. также